Das Dameneinzel der Australian Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Naomi Ōsaka, die in der dritten Runde gegen Cori Gauff mit 3:6 und 4:6 ausschied. Gewonnen hat das Turnier Sofia Kenin, die ihren ersten Grand-Slam-Titel feierte. Im Finale triumphierte sie gegen Garbiñe Muguruza mit 4:6, 6:2 und 6:2.

Für die Siegerin von 2018 und ehemalige Nummer 1 im Dameneinzel, Caroline Wozniacki, war es das letzte Turnier ihrer Karriere. Sie hatte diese Entscheidung bereits am Ende der letzten Saison bekannt gegeben. Wozniacki verlor in der dritten Runde gegen Ons Jabeur mit 5:7, 6:3 und 5:7.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open für die Damen fand vom 14. bis 18. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2020